Nikólaos (Νικόλαος) és un nom propi masculí grec, que originàriament significa 'victòria del poble'. Correspon al català Nicolau.

Esportistes:
 Nikólaos Andriakópoulos (1878-?), gimnasta grec.
 Nikólaos Dorakis o Morakis, tirador grec, medallista als Jocs Olímpics d'Atenes de 1896.
 Nikólaos Georgantàs (1880-1958), atleta grec.
 Nikólaos Georgeas (n. 1976), futbolista grec que juga a l'AEK Atenes F.C..
 Nikólaos Kaklamanakis (n. 1968), medallista grec.
 Nikólaos Levidis (1868-?), tirador grec.
 Nikólaos Liberópoulos (n. 1975), futbolista grec.
 Nikólaos Mikhópoulos (n. 1970), futbolista grec.
 Nikólaos Siranidis (n. 1976), nedador grec.
 Nikólaos Trikoúpis (1869-1956), tirador grec.
 Nikólaos Tsiantakis (n. 1963), futbolista grec.

Altres:
 Príncep Nikólaos de Grècia i Dinamarca (n. 1969).
 Nikólaos Damaskinós (segle I aC), historiador i filòsof siri de l'època d'August.
 Nikólaos Doúvas (n. 1947), antic cap de l'Estat Major de l'Exèrcit Hel·lènic.
 Nikólaos G. Politis (1852-1921), filòleg grec.
 Nikólaos Ikonomidis (1934-2000), notable bizantinista grec.
 Nikólaos Kavvadias (1910-1975), escriptor i poeta grec.
 Nikólaos Khalikiópoulos Màntzaros (1795-1872), compositor grec.
 Nikólaos Makarezos (1919-2009), general de l'exèrcit grec.
 Nikólaos Màntzaros (1795-1872), compositor grec.
 Nikólaos Mavrogenis (?-1790), príncep fanariota de Valàquia.
 Nikólaos Plastiras (1883-1953), general de l'exèrcit grec.
 Nikólaos Politis (1872-1942), diplomàtic i polític grec expert en dret.
 Nikólaos Sifounakis (n. 1949), polític grec.
 Nikólaos Skalkottas (1904-1949), compositor grec.
 Nikólaos Skoufàs (1779-1818), membre de Philikí Hetairía.
 Nikólaos Trikoúpis (1869-1956), general en cap de l'exèrcit grec durant la guerra greco-turca de 1919-1922.
 Nikólaos Xidiàs Tipaldos (1826-1909), pintor grec.
 Nikólaos Zakhariadis (1903-1973), secretari general del Partit Comunista de Grècia.